Border (tuin), een strook grond met een beplanting
 Border (1997), een Indiase oorlogsfilm uit 1997